Юго-восточный финансовый центр () — комплекс из небоскрёба в 55 этажей из окон многих офисов на верхних этажах открывается вид на небольшую площадку, которая является крышей офиса нижнего этажа. На этих площадках каждую зиму собирается колония грифов-индеек, которые прилетают сюда на зимовку.

История 
Строительство здания началось в 1981 году под нужды . С 1984 года по 19 сентября 1991 года он занимал ровно половину всех помещений, но затем освободил их все в связи с ликвидацией.

Торжественное открытие комплекса состоялось 23 октября 1984 года. По состоянию на 2014 год основными арендаторами офисов являются Wells Fargo, Goldman Sachs, DLA Piper,  и Merrill Lynch.

Здание в кино 
 В телесериале «Полиция Майами» (1984—1989) здание Юго-восточного финансового центра присутствует в финальной заставке каждого эпизода, а в некоторых эпизодах показано отдельно более подробно.
 В фильме 1994 года «Зона высадки» бейсджампер по кличке Свуп совершает прыжок с парашютом с люльки мойщика окон Юго-восточного финансового центра.

См. также 
 Список самых высоких зданий США
 Список самых высоких зданий Флориды
 Список самых высоких зданий Майами

Примечания

Ссылки 
 Юго-восточный финансовый центр  на сайте emporis.com
 Юго-восточный финансовый центр  на сайте skyscraperpage.com
 Юго-восточный финансовый центр    на сайте ''structurae.net

Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы Майами
Небоскрёбы, построенные в 1984 году
Skidmore, Owings and Merrill